Ancelle di Maria, di Anglet - congregazione religiosa di diritto pontificio con casa-madre in Francia
 Ancelle di Maria, di Sambalpur - congregazione religiosa di diritto pontificio con casa-madre in India
 Ancelle di Maria Immacolata - congregazione religiosa di diritto pontificio con casa-madre in Spagna
 Francescane Ancelle di Maria - congregazione religiosa di diritto pontificio con casa-madre a Blois
 Suore Francescane Ancelle di Maria - congregazione religiosa di diritto pontificio con casa-madre a Firenze